Interjecció utilitzada al País Valencià des de l'antiguitat: xe al Viccionari.
 Símbol del Xenó, element químic.